Roberto Lonardo – calciatore uruguaiano
 Sandra Lonardo – politica italiana